Геньон:
 Гёньон — город и коммуна во Франции.
 «Гёньон» — французский футбольный клуб из города Геньон.